

Persone 
 Théodore Steeg (1869-1966) – politico francese

Geografia

Austria 
 Steeg – comune nel distretto di Reutte (Tirolo)

Germania 
 Steeg – ex comune ora frazione di Bacharach, comune nel circondario di Magonza-Bingen (Renania-Palatinato)
 Steeg – frazione di Engelskirchen, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Steeg – frazione di Neustadt, comune nel circondario di Neuwied (Renania-Palatinato)
 Steeg – frazione, oggi disabitata, di Wuppertal, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Paesi Bassi 
 De Steeg – frazione del comune di Rheden (Gheldria)

Pagine correlate 
 Steg – pagina di disambiguazione